Yagüe ist der Familienname folgender Personen:
 Brigitte Yagüe (* 1981), spanische Taekwondoin
 Juan Yagüe (1891–1952), spanischer General